Gawronski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ossipowitsch Gawronski (1888–1958), russischer Theater- und Filmregisseur
 Jas Gawronski (* 1936), italienischer Journalist und Politiker
 Vital Gawronski, Schweizer Gewerkschafter und Publizist
 Piotr Gawroński (* 1990), polnischer Radrennfahrer